Cyber- est un préfixe à la mode à partir de la deuxième moitié du . Son usage est consécutif au développement exponentiel de l'informatique et de la robotique, plus généralement à l'avènement du réseau internet et de la « révolution numérique », qui en est la synthèse.

Il est tiré du mot grec Kubernêtikê signifiant « gouvernail ». Ce préfixe est présent notamment dans cybernétique, cyberespace, cybertexte...

Histoire 

A la fois emprunt direct et indirect via l’anglais cybernetics, le mot est issu du  grec κυϐερνητική , dérivé de κυβερνάω (piloter), lequel donne le latin gubernare, d’où gouverner en français.
Du grec κυβερνητικός (transcrit kybernêtikós, au sens de relatif au pilotage, au gouvernement.

Défense, sécurité et géopolitique 
Le terme cyber recouvre l'ensemble des activités liées à l'utilisation offensive du cyberespace:

 Cybersécurité : les actions de piratage informatique (hacking) et les moyens de s'en protéger.
 Cyberdéfense : l'utilisation du piratage informatique (hacking) à des fins militaires et les moyens de s'en protéger. 
 Cyberespionnage : l'utilisation du piratage informatique (hacking) à des fins de renseignement économique, technologique, politique ou militaire. 
 Cybersurveillance : les actions menées par un État pour surveiller sa population par des moyens numériques (par exemple : la reconnaissance de visages, ou le système de crédit social en Chine) et où par la censure d'internet et des réseaux sociaux.
 La manipulation offensive des réseaux sociaux (weaponization of social media) : l'utilisation des réseaux sociaux à des fins d'influence politique par la diffusion massive d'infox (fake news) ou d'informations confidentielles compromettantes (doxing). Cette diffusion peut additionnellement être ciblée, en utilisant des algorithmes d'analyse de données caractérisant les profils des destinataires (par exemple : Cambridge Analytica).
 Cyberguerre : affrontement entre plusieurs États, utilisant des moyens cyber tels que définis précédemment.
 Cybercriminalité, Cybercrime : criminalité constitutive d'une infraction pénale susceptible de se commettre sur ou au moyen d’un système informatique généralement connecté à un réseau ».
 Cyberprostitution : prostitution utilisant internet pour se développer.

Ce préfixe se retrouve aussi dans des termes qui visent une échelle plus petite. Ainsi, on dit qu'une victime d'escroquerie en ligne est victime d'une "cyber-escroquerie" par exemple. On peut aussi retrouve le terme "cyber attaque" dans un langage plus courant. Toutefois, ce terme manque quelque peu de précision, au regard des toutes les formes de cyber attaques citées ci-dessus.

Acceptions dans la culture populaire

Littérature 
Popularisé dans les romans de science-fiction, le cyber a été décliné dans de multiples variantes, dont le cyberpunk popularisé par William Gibson et de nombreux autres auteurs de science-fiction. Leurs romans décrivent un monde sombre et remplis d'outils cybernétiques.

Mangas 
Dans les mangas, le style cyber désigne toute histoire incluant soit des cyborgs, soit un univers technologique très informatisé. Attention toutefois : toutes les machines géantes, comme les robots Goldorak ou Gundam, ne font pas partie de cette catégorie.

Exemples de mangas Cyber : Gunnm, Cobra et Ghost in the Shell

Divers 
Cyber, un personnage de fiction de Marvel Comics.
 Cyber : agent du Cyclan dans la série "l'Aventurier des étoiles" d'Edwin Charles Tubb.

Notes et références

Voir aussi 

Automation
Cyberattaque
Cybercafé
Cybercrime
Cyberculture
Cyberdéfense
Cyberdémocratie 
Cyberdépendance 
Cyberdissident
Cyberespace
Cyberféminisme
Cyber-librairie
Cyberguerre
Cyberharcèlement
Cybermarché
Cybernétique
Cyberpunk
Cyber-réputation
Cybersécurité
Cybersexe
Cyberterrorisme
Cyborg
Informatique
Révolution numérique
Robot
Robotique
Système cyber-physique

Culture informatique
Cybernétique